Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол за сезон 2019/20, който се провежда за 38-и път. Състезанието започва на 4 септември 2019 г. с предварителния кръг и завършва с финал на 1 юли 2020 г. поради пандемията COVID-19 в България.  Локомотив Пловдив успешно защитава купата, като печели с дузпи срещу ЦСКА (София) и се класира за първия квалификационен кръг от Лига Европа на UEFA 2020 – 21.

Участващи клубове 
Следните 46 отбора се класират за състезанието:

Мачове

Предварителен кръг 
Жребият се провежда на 23 август 2019 г.  Мачовете се играят между 4 и 6 септември 2019 г.  В този етап участваха 15 победители от регионалните състезания за аматьори и 14 нерезервни отбора от Втора лига. По време на жребия Ботев Ихтиман се класира директно за първия кръг.

1/16-финали 
Жребият се провежда на 23 август 2019 г.  Мачовете се играят между 24 и 26 септември 2019 г.  В този етап участват 15-те победители от първия кръг, както и 14-те отбора от Първа лига, двата най-добре класирани отбора от Втора лига (Септември София и Монтана) и носителят на Купата на Българската аматьорска футболна лига (Балкан Ботевград).

Осминафинали 
Жребият се провежда на 2 октомври 2019 г.  Първоначално мачовете са планирани за периода между 29 и 31 октомври 2019 г.  Поради втория тур на местните избори в България и неспособността на полицията да осигури адекватна сигурност, те са отложени за периода между 3 и 5 декември 2019 г.  В този етап участват 16-те победители от първия кръг.

Четвъртфинали 
Жребият се провежда на 10 декември 2019 г.  Мачовете се играят на 3, 4 и 5 март 2020 г.  В този етап участват 8-те победители от осминафиналите.

Полуфинали 
Жребият се провежда на 10 март 2020 г.  Първите мачове са планирани дасе изиграят между 7 и 9 април, а вторите – между 21 и 23 април 2020 г. На 13 март 2020 г. Българският футболен съюз (БФС) прекратява всички мачове в България до 13 април поради опасения от епидемията от коронавирус.  На 6 април 2020 г. БФС удължава отлагането на мачовете до 13 май 2020 г.  На 15 май 2020 г. БФС обявява готовността си да възобнови състезанието след отпускане на извънредното положение, свързано с пандемията.  След консултация с четиримата полуфиналисти е решено да се организират полуфиналите в по два мача на разменено гостуване, както първоначално е планирано. На 21 май БФС насрочва първите мачове от полуфиналите за 9 и 10 юни.  На 15 юни БФС насрочва вторите мачове за 23 и 24 юни.

Първи полуфинални мачове

Втори полуфинални мачове

Финал 
Финалът се провежда на Националния стадион „Васил Левски“ в София на 1 юли 2020 г.

Топ голмайстори

Източници 

2
2020 година в България